Worthing - localidade na West Sussex, Inglaterra
Worthing (Dakota do Sul) - localidade na Dakota do Sul, Estados Unidos
Worthing (Norfolk) - localidade na Norfolk, Inglaterra